Свилар () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Свилар, Миле (род. 1999) — бельгийский футболист сербского происхождения, вратарь.
 Свилар, Ратко (род. 1950) — югославский футболист, вратарь.